Il nome Domenico Serra si riferisce a:

 Domenico Serra (1286-1348), cardinale cattolico francese
 Domenico Serra (1805-1879), senatore del Regno di Sardegna
 Domenico Serra (1899-1965), attore, protagonista dei Promessi sposi di Mario Bonnard